Примера Дивисьон Чили 1972 () — 40-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1972
Чили
Спорт в Чили в 1972 году